Ambrogio Mirelli – arcivescovo cattolico italiano
 Arco Mirelli – stazione in costruzione della linea 6 della metropolitana di Napoli 
 Giorgio Mirelli – personaggio del romanzo di Luigi Pirandello Quaderni di Serafino Gubbio operatore
 Palazzo Mirelli di Teora – palazzo nel quartiere Chiaia di Napoli